Als Zentralinstitut für Krebsforschung wurden die folgenden Forschungseinrichtungen bezeichnet:

 ein von 1972 bis 1991 bestehendes Institut der Akademie der Wissenschaften der DDR, siehe Zentralinstitut für Krebsforschung (Akademieinstitut)
 ein von 1942 bis 1945 bestehendes Institut an der Reichsuniversität Posen, siehe Zentralinstitut für Krebsforschung (Reichsinstitut)